Three Sevens – film del 1921 diretto da Chester Bennett
Three Sevens – cortometraggio del 1993 diretto da Jorge Lozano e Alejandro Ronceria